Hill Station steht für von der britischen Kolonialmacht eingerichtete Rückzugsorte mit angenehmen klimatischen Bedingungen, darunter u. a.:

 Hill Station, in Indien
 Bokor Hill Station, in Bangladesch
 Hill Station (Freetown), in Sierra Leone

Hill Station steht auch für:
 einen ehemaligen Bahnhof in Sierra Leone, siehe Schienenverkehr in Sierra Leone#Geschichte
 Beeston Hill Station, ehemalige britische Funkabhörstelle